Dit is de lijst van Nederlandse voetbalkampioenen van het seizoen 2003/04.

Bij de mannen betreft het de kampioenen in de veldvoetbalcompetities voor de standaardelftallen, zijnde de beide profcompetities en de kampioenen van de 245 amateurcompetities (83 op zaterdag, 162 op zondag) van de Hoofdklasse tot en met de Zevende klasse, alsmede de algeheel-, de zaterdag- en zondagamateurkampioen.

Bij de vrouwen betreft het de kampioenen van de Hoofdklasse en de Eerste klasse.

Mannen 
In de Eredivisie behaalde AFC Ajax voor de 29e keer de landstitel, het 21e kampioenschap in deze divisie. In de Eerste divisie behaalde FC Den Bosch voor de vierde keer het kampioenschap. De eerste drie werden in de seizoenen 1970/71, 1998/99 en 2000/01 behaald. Den Bosch kwalificeerde zich hiermee voor de zesde keer voor de Eredivisie.

De zondag Hoofdklasser (HA) Türkiyemspor behaalde voor het derde seizoen oprij het klassekampioenschap, ook in 2002/03 deden ze dit in HA en in 2001/02 in 1A. Ook de zondagclub VV Amsvorde (West-I 6E-5G-4H) behaalde voor het derde opeenvolgende seizoen het klassekampioenschap. De Hoofdklassers Quick Boys (zaterdag A) en HSC '21 (zondag C) werden voor het tweede opeenvolgde seizoen klassekampioen, in 2002/03 werden ze dit ook in de Hoofdklasse. Ook de zaterdagclubs SGV (Noord 4C-3C) en SC Stadskanaal (Noord 7B-6D) en de zondagclubs VV Actief (Noord 4D-3C), VV Geel Wit (Noord 4A-3D), VV De Zouaven (West-I 4B-3A), SV Concordia (West-I 4D-3B), FC Chabab (West-I 4E-3C), VSV Vreeswijk (West-I 4G-3D), DHL (West-II 4C-3A), RKJVV (Zuid-I 4D-3C), SV Anadolu (West-II 5E-4H), NWC (Zuid-II 5E-4E), THEO (Noord 6E-5F), RKPSC (Oost 6F-5D), behaalden voor het tweede opeenvolgende seizoen het klassekampioenschap.

Landelijk

Zaterdagclubs
 N.B. Clubs gemarkeerd met * werden kampioen na beslissingswedstrijd.

Zondagclubs
 N.B. Clubs gemarkeerd met * werden kampioen na beslissingswedstrijd.

Beslissingswedstrijden
In negen competities eindigden twee clubs bovenaan met een gelijk puntentotaal, het kampioenschap in deze competities werd beslist door een beslissingswedstrijd op neutraal terrein. 
 
 * kampioen op basis van beter doelsaldo in competitie

Vrouwen

Landelijk

Nederlands voetbalseizoen 2003/04